d’Arpajon ist der Name folgender Personen:
 Anne d’Arpajon (1729–1794), französische Adlige
 Louis d’Arpajon (1601–1679), französischer Heerführer unter Ludwig XIII. Botschafter in Polen